Взоров — фамилия. Известные носители:
 Взоров, Борис Николаевич (1900—1958) — советский легкоатлет.
 Взоров, Владимир Иванович (1888—1969) — русский, советский театральный художник, художник-акварелист, педагог.